Przełęcz Szklarska – przełęcz w Beskidzie Niskim
 Przełęcz Szklarska – przełęcz w Sudetach
 Przełęcz Szklarska – przełęcz w Beskidzie Makowskim